Detta är en lista över de 247 kommunerna i departementet Indre i Frankrike.

Indre
Kommuner Indre